Waltham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waltham Township (Illinois)
 Waltham Township (Minnesota)
 Waltham Township (Oklahoma)